Musée de la batellerie désigne plusieurs établissements distincts :

 Le Musée de la batellerie et des voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines.
 Le Musée de la batellerie de Poses dans le département de l'Eure.
 Le Musée de la batellerie d'Auvillar dans le département de Tarn-et-Garonne.
 Le Musée de la batellerie de Redon dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Le Musée de la batellerie d'Offendorf dans le département du Bas-Rhin.
 Le Musée de la batellerie d'Allier de Pont-du-Chateau dans le département du Puy-de-Dôme.
 Le Musée de la batellerie de Saint-Louis-Arziller dans le département de la Moselle et du Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller.

Il existe aussi :
 Parc des canaux à Briennon dans la (Loire).
 La Cité des bateliers à Longueil-Annel dans l'Oise.
 La Maison de la Batellerie à Le Veurdre dans le département de Allier.
 Le Musée du Vin et de la Batellerie à Bergerac dans le département de la Dordogne.
 La Maison du Fleuve et du Vin à Port-Sainte-Foy dans le département de la Dordogne.
 Le site de l'Espace gallo-romain d'Ath

Notes et références